Ellis Rastelli (1975) – ex ciclista su strada italiano
Emanuele Rastelli (1968) – compositore e fisarmonicista sammarinese
Enrico Rastelli (1897-1931) – giocoliere italiano
Francesco Rastelli (1901-...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Giancarlo Rastelli (1933-1970) – cardiochirurgo e scienziato italiano
Giorgio Rastelli (fl. XX secolo) – schermidore italiano
Lodovico Rastelli (1801-1878) – liutaio italiano
Maicol Rastelli (1991) – fondista italiano
Massimo Rastelli (1968) –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
Nino Rastelli, all'anagrafe Giuseppe Gaetano Rastelli (1913-1962) – paroliere italiano
Philip Rastelli (1918-1991) – mafioso statunitense di origini italiane